2011–12 sæsonen spiller FC København sin 21. sæson i Superligaen i træk og er tredobbelt forsvarende mester. FC København startede sæsonen med at træneren siden 2006 Ståle Solbakken skiftede til tyske FC Køln. Svenske Roland Nilsson, som kom fra Malmø FF overtog trænerposten. Holdet mistede samtidigt sin anfører William Kvist, som blev solgt til tyske VFB Stuttgart. I modsætning til sæsonen 2010-11 formåede FC København ikke at kvalificere sig til Champions League gruppespillet, men blev slået ud i den sidste kvalifikationsrunde af tjekkiske FC Viktoria Plzen.

Trup

Trup statistik 

opdateret 5. december 2011

Transfer

Ind

Ud

Kampe

Superligaen – efteråret

Pokalturneringen

Europa League

Gruppe B

Indledende runde

Reference 

F.C. København sæsoner
Superligaen sæson 2011-12
Danske fodboldklubbers sæson 2011-12